Населені пункти в Чехії:

 Гостомиці (Тепліце)
 Гостомиці (Бероун)